David Wotherspoon (né en 1990), joueur canadien de soccer ;
 Jeremy Wotherspoon (né en 1976), patineur de vitesse canadien ;
 Trent Wotherspoon (né en 1979), homme politique provincial canadien ;
 Tyler Wotherspoon (né en 1993), joueur canadien de hockey sur glace.